Mantovani ist der Familienname folgender Personen:

 Mantovani (Annunzio Paolo Mantovani; 1905–1980), italienischer Orchesterleiter
 Alberto Mantovani (* 1948), italienischer Mediziner
 Aldo Mantovani (* 1927), italienischer Automobildesigner

 Bráulio Mantovani (* 1963), brasilianischer Drehbuchautor
 Bruno Mantovani (* 1974), französischer Komponist
 Cencio Mantovani (1941–1989), italienischer Radrennfahrer
 Dario Mantovani (* 1961), italienischer Althistoriker
 Ennio Mantovani (* 1932), italienischer Geistlicher und Ethnologe
 Giovanni Mantovani (* 1955), italienischer Radrennfahrer
 Maria Domenica Mantovani (1862–1934), italienische Ordensgründerin und Heilige
 Mauro Mantovani SDB (* 1966), italienischer Ordensgeistlicher, Professor für Philosophie und Rektor der Salesianeruniversität
 Roberto Mantovani (1854–1933), italienischer Geowissenschaftler
 Sergio Mantovani (1929–2001), italienischer Automobilrennfahrer